ucho – część ciała kręgowców
 ucho – element fortyfikacji
 Ucho – wzgórze w województwie kujawsko-pomorskim
 Ucho – zatoka wcinająca się w skały Kieżmarskiego Szczytu w Tatrach Słowackich
 Ucho – zatoka wcinająca się w Turnię Zwornikową nad Morskim Okiem w Tatrach Polskich